Giovanni Belluzzi ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Belluzzi (Politiker), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1906 und 1910/1911

 Giovanni Battista Belluzzi (1506–1554), san-marinesischer Festungsbaumeister